Kässbohrer oder Käßbohrer ist der Familienname folgender Personen.

Otto Kässbohrer (1904–1989), deutscher Unternehmer und Fahrzeugkonstrukteur
Philipp Käßbohrer (* 1983), deutscher Kurzfilm-, Musikvideo- und Werbefilm-Regisseur

Kässbohrer ist der Name folgender Unternehmen:
Kässbohrer Transport Technik, österreichischer Hersteller von Fahrzeugtransportern
Kässbohrer Fahrzeugwerke, ehemaliger deutscher Fahrzeughersteller
Kässbohrer Geländefahrzeug, deutscher Hersteller von Pistenpflegefahrzeugen und Strandreinigungsgeräten
Kässbohrer Setra, früherer Markenname für Omnibusse, siehe Setra